Monnières est une commune française du Jura.
 Monnières est une commune française de la Loire-Atlantique.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France